Карассо — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Карассо, Исаак (1874—1939) — турецкий и испанский врач и предприниматель, основатель компании йогуртов «Данон» («Groupe Danone»).
 Карассо, Эммануил (1862—1934) — общественно политический деятель Османской империи сефардского происхождения из Салоников.

См. также 
 Карасо